Această pagină este o listă de personalități notabile care s-au născut în statul Washington.

Oameni
 
Washington